Animus – rapper tedesco
 Animus – archetipo della psicologia analitica di Carl Gustav Jung, complementare a quello di Anima